Соревнования по спортивному скалолазанию у мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года проходили 3 и 5 августа 2021 года. Комплект наград был разыгран в дисциплине многоборье, который включает в себя три вида: лазание на скорость, боулдеринг, лазание на трудность. Соревнования проходили в городском спортивном парке Аоми в Токио. Приняли участие 20 спортсменов из 15 стран.

Первым в истории олимпийским чемпионом стал испанец Альберто Хинес Лопес, который занял первое место в лазании на скорость, седьмое в боулдеринге и четвёртое в лазании на трудность, его произведение мест составило 28. Больше на два балла за занятые места получил американец Натаниэль Коулман, победивший в боулдеринге, и стал серебряным призёром. Бронзу завоевал победитель в лазании на трудность австриец Якоб Шуберт.

Басса Мавем из Франции после квалификации был вынужден сняться из-за полученной травмы левой руки, тем не менее был классифицирован в итоговой таблице, заняв восьмое место.

Составителями боулдеринговых маршрутов являются Перси Биштон (руководитель) из Великобритании, Мануэль Хасслер из Швейцарии, Ромен Кабессут из Франции и Гаррет Грегор из США.

Составители маршрута для лазания на трудность — Адам Пустельник (руководитель) из Польши, Ян Збранек из Чехии, Хироши Окано и Акито Мацусима из Японии.

Медалисты

Предыстория 
Спортивное скалолазание дебютирует на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Формат соревнований 
Квалификационный раунд также включает три вида: лазание на скорость, боулдеринг и лазание на трудность. За каждое занятое место начисляются баллы, которые умножаются, и победителем становится участник, набравший наименьшее произведение занятых мест. В финал по результатам квалификации проходит восемь лучших спортсменов.

Рекорды 
До Олимпийских игр были установлены существующие мировые и олимпийские рекорды:

Расписание 
Указанный часовой пояс — стандартное японское время (UTC + 9).

Результаты

Квалификация 
В финал вышли 8 лучших скалолазов из 20 принявших участие в квалификации.

Финал

Примечания 

Спортивное скалолазание на летних Олимпийских играх 2020